Il singolare del Bausch & Lomb Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Tatiana Golovin era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato a causa di un infortunio.
Marija Šarapova ha battuto in finale Dominika Cibulková 6-4, 7-6(3)

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2008